Niemcy:
 Erzhausen – dzielnica gminy Kreiensen w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Northeim
 Erzhausen – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Darmstadt-Dieburg
Polska:
 Erzhausen - okupacyjna, podczas II w. św., nazwa miasta Ruda Pabianicka k. Łodzi, po włączeniu go w obszar Litzmannstadt'u (Łodzi)